Holböck ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Holböck (1905–1984), österreichischer Kirchenrechtler
 Ferdinand Holböck (1913–2002), österreichischer Theologe